Mistrzostwa Oceanii w Rugby 7 Mężczyzn 2011 – czwarte mistrzostwa Oceanii w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FORU mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Oceanii, które odbyły się w dniach 28–29 października 2011 roku w samoańskim mieście Apia.

Informacje ogólne 
Samoa Rugby Union otrzymał prawo do organizacji zawodów w maju 2011 roku. W rozegranym na Apia Park turnieju startowało dziesięć reprezentacji podzielonych na dwie pięciozespołowe grupy według rankingu obejmującego wyniki tych drużyn z IRB Sevens World Series (2010/2011), Mistrzostw Oceanii 2010 oraz Igrzysk Pacyfiku 2011. W pierwszym dniu rywalizowały one systemem kołowym o rozstawienie przed zorganizowaną w drugim dniu zawodów fazą play-off z udziałem wszystkich drużyn, obejmującą ćwierćfinały, półfinały i mecze o miejsca.

W dniu zawodów zostały opublikowane składy drużyn. W pięciu rundach fazy grupowej obyło się bez większych niespodzianek. Cztery najwyżej rozstawione zespoły zwyciężyły w swoich ćwierćfinałowych pojedynkach, w półfinałach natomiast lepsi okazali się przedturniejowi faworyci, Samoa i Fidżi. W finale triumfowała reprezentacja gospodarzy odzyskując tytuł po roku przerwy.

Turniej był również eliminacją do Wellington Sevens 2012 i Hong Kong Sevens 2012 rozegranych w ramach IRB Sevens World Series sezonu 2011/2012.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Mecz o 9. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Oceanii w rugby 7
2011 w rugby union
2011 w Oceanii
Apia
Rugby union na Samoa
Samoa w XXI wieku